Hürten ist der Familienname folgender Personen: 

 David Hürten (* 1995), deutscher Schauspieler
 Heinz Hürten (1928–2018), deutscher Historiker, Kirchenhistoriker und Universitätsprofessor
 Joseph Hürten (1899–1977), Landrat (CDU)
 Karl Hürten (1856–1925), deutscher Studienprofessor und Erforscher der Eifeler Geschichte 
 Marianne Hürten (* 1953), deutsche Politikerin 
 Sepp Hürten (1928–2018), deutscher Bildhauer